Die Mubadala Silicon Valley Classic 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in San José, Kalifornien. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 30. Juli bis 5. August 2018 statt. Zudem war es das erste Damenturnier der diesjährigen US Open Series.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mubadala Silicon Valley Classic 2018 fand vom 28. bis 29. Juli 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in San José (Kalifornien)